

Patronymes
 Claude-Henri de Fusée de Voisenon (1708-1775) était un écrivain français, membre de l'Académie française.

Toponymes
 Voisenon est une commune française du département de Seine-et-Marne.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme